A categoria 57 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 26 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03= Ratiba Tariket
| RD1-score03=000
| RD1-team04= Rushana Nurjavova
| RD1-score04=100

| RD1-team05= Leung Po Sum
| RD1-score05=000
| RD1-team06= Loredana Ohai
| RD1-score06=100

| RD1-team07= Arleta Podolak
| RD1-score07=001
| RD1-team08= Jeanette Rodriguez
| RD1-score08=000

| RD1-team11= Hana Carmichael
| RD1-score11=001
| RD1-team12= Camila Minakawa
| RD1-score12=000

| RD1-team13= Ivelina Ilieva
| RD1-score13=000
| RD1-team14=| RD1-score14=100

| RD1-team15= Shushana Hevondian
| RD1-score15=001
| RD1-team16= Fabienne Kocher
| RD1-score16=000

| RD2-team01= Telma Monteiro
| RD2-score01=011
| RD2-team02= Rushana Nurjavova
| RD2-score02=000

| RD2-team03= Loredana Ohai
| RD2-score03=002
| RD2-team04= Arleta Podolak
| RD2-score04=001

| RD2-team05= Automne Pavia
| RD2-score05=101
| RD2-team06= Hana Carmichael
| RD2-score06=000

| RD2-team07=| RD2-score07=100
| RD2-team08= Shushana Hevondian
| RD2-score08=000

| RD3-team01= Telma Monteiro
| RD3-score01=001
| RD3-team02= Loredana Ohai
| RD3-score02=000

| RD3-team03= Automne Pavia
| RD3-score03=100
| RD3-team04=
| RD3-score04=000

| RD4-team01= Telma Monteiro
| RD4-score01=000
| RD4-team02=

Grupo D

Referências
Tabela oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2015